Ма́рция ():

 Марика (или Мариция) — нимфа (или богиня) в римской мифологии;
 Марция — бабка Гая Юлия Цезаря;
 Марция — весталка, казнённая вместе с Лицинией за прелюбодеяние;
 Марция — жена Марка Порция Катона Утического;
 Марция Фурнилла — тётка будущего императора Траяна, 2-я жена императора Тита;
 Марция — мать императора Траяна;
 Марция — любовница императора Коммода;
 Марция Отацилия Севера — жена императора Филиппа Араба;
 Марция Евфимия — жена императора Прокопия Антемия.

  — легендарная правительница Британии